Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2008/2009 NHL.
 Stanley Cup v této sezóně získal Petr Sýkora s týmem Pittsburgh Penguins.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů NHL